Wolfseck bezeichnet:
 Gienger von Wolfseck, Name
Wolfseck ist Ortsname:

 Wolfseck (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Wolfsegg